Кли́рик (или «клерик» — ошибочное, устаревшее или как калька с ) может означать:
 Клирик, собирательно клир ( — «жребий») — служитель церкви, священнослужитель или церковнослужитель.
 «Клирик» — серия книг Роберта Сальваторе.
 Клирик — один из классов в Dungeons & Dragons.
 Клирик  Острожский — украинский писатель-полемист конца XVI — начала XVII века.
 «КЛИРИК » — публицистский YouTube-канал о российской политике.